Юрбе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на схід від Парижа, 100 км на південний захід від Страсбура, 37 км на південний захід від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 185 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 459,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Юрбе на сайті французького Національного інституту географії
 Юрбе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Юрбе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Юрбе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Юрбе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн